

Biografia

Ha iniziato la sua carriera lavorando per l'emittente Radio Popolare dove tuttora conduce la trasmissione "PopCast: Kestorie". Ha collaborato con Radio Svizzera, Rete 1 e la trasmissione televisiva Le Iene. È l'autore e il conduttore del podcast Cose molte umane per il quale ha ricevuto il premio Italian Podcast Awards come Podcast dell'anno, Migliore creatività originale e miglior podcast indie.

Pubblicazioni

 Scrivere per la radio. Intrattenimento e informazione, Editrice Bibliografica, 2019. ISBN 8870759989
 Kestorie. Racconti dalla radio, Prospero Editore, 2020. ISBN 8831304100

Collegamenti esterni